Nicolás II es un título que puede referirse a:

 Papa Nicolás II —Gérard de Bourgogne— (990-1061), Papa de la Iglesia católica (de 1059 a 1061);
 Nicolás II de Este (1338-1388), señor de Ferrara, Módena y Reggio desde 1361 hasta su muerte;
 Zar Nicolás II de Rusia (1868-1918), último emperador de Rusia (de 1894 a 1917);
 Nicolás II de Saint Omer, Señor de Tebas (de 1258 a 1294);
 Nicolás II Zorzi, marqués de Bodonitsa (de 1410 a 1414);
 Nicolás II de Tecklenburg, Conde de Tecklenburg (f. 1426).